Fresa (levensstijl), een leefwijze van jongeren in Mexico
Fresa (kaas), een Italiaanse kaas
 Fresa of Freisa, een Italiaans druivenras
 Fresa y chocolate (aardbei en chocola), Cubaanse/Spaanse film uit 1994